Mircea [mirča] je rumunské jméno, které je formou jihoslovanského jména Mirče odvozeného od slovanského slova mir znamenajícího mír. Může znamenat:

Knížata 
 Mircea I. — valašský kníže (1386-1418)
 Mircea II. — valašský kníže (1442-1446)
 Mircea III. —  valašský kníže (1480-1480)
 Mircea IV. —  valašský kníže (1509-1510)
 Mircea V. — valašský kníže (1545-1559)
 Mircea Rumunský — rumunský kníže (*1913-1916)

Rodné jméno  
 Mircea Cărtărescu — rumunský spisovatel (*1956)
 Mircea Eliade — rumunský religionista (1907-1986)
 Mircea Geoana — rumunský politik (*1958)
 Mircea Lucescu — rumunský fotbalista (*1945)
 Mircea Romașcanu — rumunský cyklista (*1953)
 Mircea Șimon — rumunský boxer (*1954)
 Mircea Snegur — moldavský politik (*1940)

Geografie 
 Mircea (přítok Budy) — řeka v Rumunsku, přítok Budy
 Mircea (přítok Ialomiţy) — řeka v Rumunsku, přítok Ialomiţy
 Mircea Vodă — název několika vesnic v Rumunsku

Ostatní 
 Mircea (film) — rumunský film, 1989
 Mircea (1938) — rumunská plachetnice, 1938